Sofie Řecká (rozená Sofia Margarita Viktoria Frideriki Glyksburgk, řecky: , * 2. listopadu 1938, Atény), je bývalá královna Španělska, kterou byla v letech 1975–2014, po dobu vlády svého manžela Jana Karla I.

Život

Původ 
Sofie Řecká pochází z řecké královské rodiny z původem německé dynastie šlesvicko-holštýnských Glücksburků. Je prvorozeným potomkem řeckého krále Pavla I. a jeho manželky Frederiky Hannoverské, dcery brunšvického vévody Arnošta Augusta. Z otcovy strany je pravnučkou německého císaře Fridricha III. a z matčiny císaře Viléma II. Je také prapravnučkou dánského krále Kristiána IX. a britské královny Viktorie. Sofie má dva sourozence, bratra, posledního řeckého krále, Konstantina II. (* 1940) a sestru Irenu (* 1942), která se neprovdala a od matčiny smrti žije se sestrou v Madridu.

Dětství strávila v Egyptě a Jihoafrické republice, kam se v době druhé světové války uchýlila řecká královská rodina. Po návratu do vlasti navštěvovala německou internátní školu v Salemu a později studovala na Athénské univerzitě. V roce 1960 se zúčastnila letních olympijských her v Římě.

14. května 1962 se provdala za španělského následníka trůnu Karla Bourbonského, pozdějšího krále Juana Carlosa I., panujícího v letech 1975–2014.

Potomstvo 
Bývalý královský pár Sofie a Juan Carlos I. má tři děti:
 Elena (* 20. prosince 1963), vévodkyně z Luga, ⚭ 1995 Jaime de Marichalar (* 7. dubna 1963), manželé se rozvedli v roce 2010
 Cristina (* 13. června 1965), v letech 1997–2015 vévodkyně z Palmy de Mallorca, ⚭ 1997 Iñaki Urdangarin Liebaert (* 15. ledna 1968), házenkář, olympijský medailista
 Filip (* 30. ledna 1968), současný španělský král, ⚭ 2004 Letizia Ortiz Rocasolano (* 15. září 1972)

Tituly a vyznamenání

Galerie

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky královské rodiny
 Genealogy eu.web

Narození v Athénách
Žijící lidé
Ženy
Narození v roce 1938
Narození 2. listopadu
Dánské princezny
Řecké princezny
Glücksburkové (Řecko)
Španělské královny
Juan Carlos I.
Členové Řádu Božího hrobu
Nositelé Velkokříže speciální třídy Záslužného řádu Německa
Nositelé Řádu knížete Jaroslava Moudrého I. třídy